Fitzroy Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Fitzroy Island (ö i Australien), Queensland, 
 Fitzroy Island National Park – en nationalpark

Robotskapade Australienförgreningar